Poniższa lista zawiera kraje uporządkowane według wielkości produkcji truskawek w tonach, według średniej pięcioletniej 2005-2009 w oparciu o dane FAO opublikowane 17 maja 2011 roku.

Przypisy 

Sadownictwo
Listy krajów według wielkości produkcji
Listy związane z rolnictwem